Die Aradschin chumb 2004 war die 13. Spielzeit der zweithöchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie wurde vom 1. Mai bis 15. November 2004 ausgetragen.

Modus 
16 Vereine spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und Rückrunde jeweils zweimal gegeneinander. Pjunik Jerewan 2 war als Reservemannschaft nicht aufstiegsberechtigt, daher stieg der Zweitplatzierte in die Bardsragujn chumb auf.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Einzelnachweise 

2004
Fußballsaison 2004